De finale van de Europacup II van het seizoen 1971/72 werd gehouden op 24 mei 1972 in Camp Nou in Barcelona. Het Schotse Glasgow Rangers nam het op tegen het Russische Dinamo Moskou. Het was de derde keer dat de Schotse club de finale van de Europacup II bereikte, maar het was pas de eerste keer de Rangers wonnen. De Schotten versloegen Dinamo Moskou met 3-2.

Wedstrijdgegevens

1972
Europacupvoetbal 1971/72
Rangers Football Club
Dinamo Moskou
Europacup II
Voetbalwedstrijd in Catalonië
Sportevenement in Barcelona